Wurzach ist der Ortsname von

 Bad Wurzach, Stadt im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Wurzach (Rott am Inn), Ortsteil der Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wurzach (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wurzach (Gemeinde Bad Bleiberg), Ortsteil der Gemeinde Bad Bleiberg, Bezirk Villach-Land, Kärnten

Siehe auch:

 Zeil-Wurzach